Olaia pode designar:

 Olaia, uma árvore da família das Fabaceae
 Olaia, uma freguesia do concelho de Torres Novas
 Olaia, um lugar da freguesia de Seiça, no concelho de Ourém

Ver também 
 Olaias

Desambiguação